Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2008 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams in Venus Williams sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Cara Black /  Liezel Huber (polfinale)
 Ai Sugijama /  Katarina Srebotnik (drugi krog)
 Kveta Peschke /  Rennae Stubbs (tretji krog)
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (prvi krog)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (tretji krog)
 Viktorija Azarenka /  Shahar Pe'er (četrtfinale)
 Alona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (predaja zaradi poškodbe desne noge Alone Bondarenko)
 Shuai Peng /  Tiantian Sun (prvi krog)''

<ol start="9">
 Zi Yan /  Jie Zheng ''(tretji krog)
 Dinara Safina /  Agnes Szavay ''(tretji krog)
 '''Serena Williams /  Venus Williams (prvakinji)
 Svetlana Kuznecova /  Amélie Mauresmo ''(predaja)
 Bethanie Mattek /  Sania Mirza ''(četrtfinale)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo ''(prvi krog)
 Iveta Benešova /  Janette Husarova ''(drugi krog)
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur ''(finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2008